Toponímia: 
 El Rosario, municipi de l'illa de Tenerife, a les illes Canàries.
 Rosario (Argentina), ciutat de l'Argentina, ubicada a la província de Santa Fe.
 Rosario (Uruguai), ciutat de l'Uruguai, ubicada al departament de Colonia.
 Biografies:
 Rosario Flores, cantant.
 Rosario (ballarina), ballarina de dansa espanyola.